Torlonia ist der Name von:
 des italienischen Adelsgeschlechts Torlonia (Adelsgeschlecht), darunter die Familienmitglieder:
 Alessandro Torlonia (1800–1886), italienischer Bankier, Sohn von Giovanni Raimondo Torlonia
 Anna Maria Torlonia (* 1855), Tochter von Alessandro Torlonia, Gattin von Giulio Borghese
 Giovanni Raimondo Torlonia (1754–1829), italienischer Bankier
 Leopoldo Torlonia (1853–1918), italienischer Politiker
 Marino Torlonia (1795–1895), italienischer Unternehmer, Sohn von Giovanni Torlonia

Nach der Familie Torlonia benannt sind:
 Museo Torlonia, eine Antikensammlung in Rom
 Palazzo Torlonia, ein Palast in Rom
 Palazzo Torlonia (Piazza Venezia), ein 1903 abgerissener Palast in Rom
 Palazzo Nuñez-Torlonia, ein Palast in Rom
 Villa Albani-Torlonia, eine Villa und ein Park in Rom, siehe Villa Albani
Villa Torlonia (Avezzano), eine Villa und ein Park in Avezzano, Provinz L’Aquila
Villa Torlonia (Frascati), eine Villa und ein Park in Frascati, Metropolitanstadt Rom
Villa Torlonia (Rom), eine Villa und ein Park in Rom
Villa Torlonia (San Mauro Pascoli), ein Landgut in San Mauro Pascoli, Provinz Forlì-Cesena
 den Torlonia-Sarkophag, einen antiken Sarkophag aus der Sammlung Torlonia